SEE puede hacer referencia a:
 Síndrome del edificio enfermo, un conjunto de trastornos de la salud causados por las condiciones insalubres en espacios cerrados.
 Secretaría de Estado de Economía, órgano del gobierno de España.
 Secretaría de Estado de Educación, órgano del gobierno de España.
 Secretaría de Estado de Empleo, órgano del gobierno de España.
 Secretaría de Estado de Energía, órgano del gobierno de España.